I Care 4 U – singolo di Aaliyah del 2002, dall'album Aaliyah
I Care 4 U – album di Aaliyah del 2002